Az Otthon, rémes otthon (Home) az Odaát című televíziós sorozat első évadának kilencedik epizódja.

Cselekmény 

Mialatt Dean újabb természetfelettinek kinéző eseteket olvasgat, Samnek látomása lesz egy nőről és annak lányáról, akik életére egy égő démon tör saját házukban. Sam elmeséli ezt bátyjának, majd közli, hogy korábban is voltak már ilyen látomásai, sőt, Jessica halálát is előre megálmodta. Mivel az egyetlen használható nyomuk a látomásban feltűnő különös fa, hamar rájönnek, hogy a helyszín nem más, mint egykori kansasi otthonuk, ahol anyjukat vesztették el kiskorukban. Az út így Lawrence városába vezet, noha ezzel Dean megszegi egykor kötött fogadalmát, mely szerint sohasem tér vissza abba a bizonyos házba. A felújított épülethez érkezve, a látomásban szereplő nő, a két kisgyermeket nevelő Jenny vendégül látja a fivéreket, és miközben átadja nekik a padláson talált régi fényképeket a Winchester családról, elmeséli, hogy néha hall különös zajokat, és a lámpák is pislákolni szoktak. Sam gyanúját -hogy ugyanaz a démon kísért, ami anyjukkal végzett- fokozza, hogy a nő kislánya szerint egy égő kísértet szokott megjelenni szobájának szekrényében.

Távozásuk után a testvérek elérzékenyülnek régi otthonuk láttán. Míg később Jenny házában egy vízvezeték-szerelő esik áldozatul a gyilkos lénynek, Deanék nyomozni kezdenek, apjuk egyik régi barátjától, Mike Guenthertől megtudják, hogy John a tragédia után médiumhoz kezdett járni, Missouri Mosely-höz. A fiúk meglátogatják a fekete bőrű nőt, majd miután elmesélték neki, mi folyik volt otthonukban, vele együtt mennek vissza Jenny-hez. Itt meggyőzik a nőt, hadd vizsgálják át a házat, majd miután ez megtörtént, Missouri kijelenti: nem csak egy szellem kísért az épületben. Éjszakára a vadászok elküldik az itt lakókat, és a médium javaslatára "démonriasztó" szert kezdenek a falba keverni. A kísértet ugyan megjelenik, és megpróbálja megölni a szellemirtókat, végül sikerül őt kiűzniük a lakásból.

A szelleműzés után Jenny-ék visszatérnek otthonukba, Missouri is hazamegy, Dean és Sam azonban a biztonság kedvéért még a ház előtt maradnak megfigyelésre. Míg a kocsiban múlatják az időt, Sam korábbi látomása beigazolódik; megjelenik a kopogószellem és Jenny-re támad. A fiúk berontanak a lakásba, és míg Dean kimenekíti a családot, Sam felveszi a harcot a kísértettel, csakhogy az egy idő után fölénybe kerül. Mikor Dean öccse segítségére sietne, megjelenik az a bizonyos tűz-szellem, akiről néhány másodperc múlva kiderül, hogy nem más, mint az anyjuk szelleme. Mary elmondja fiainak, sajnálja, ami történt, majd saját magát feláldozva, végez a gyermekeire támadó erővel.

A történtek után, a fivérek búcsút vesznek Missouritól és az immár biztonságban lévő családtól, majd útra kelnek. Elmenetelük után Missouri hazamegy, ahol Johnt találja. A nő leszidja a férfit, amiért nem beszél fiaival, ám a férfi válaszol ezt feleli: "Addig nem, még meg nem tudom az igazat!"...

Természetfeletti lények

Mary Winchester szelleme

Szellem 

A szellem egy olyan elhunyt ember lelke, ki különös halált halt, és lelke azóta az élők közt kísért, általában egy olyan helyen, mely fontos volt az illetőnek földi életében. Szellemekből sokféle létezik: kopogószellem, bosszúálló szellem, vagy olyan ómen, mely figyelmezteti az embereket egy közelgő veszélyre.

Időpontok és helyszínek 

 2006. március vége – Lawrence, Kansas

Külső hivatkozások 

 

Odaát